Por PMR pode estar à procura de:
 Partido Municipalista Renovador, primeira denominação do atual Partido Republicano Brasileiro.
 PMR446, um serviço de comunicações via rádio numa faixa de 8 canais em UHF nos 446 MHz.
 Private Mobile Radiocommunications (PMR), um sistema de comunicações móveis.
 Prazo médio de recebimento, conceito de finanças.
 Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos

Desambiguação